EGPC steht für:
 Egyptian General Petroleum, ägyptisches staatliches Unternehmen
 Wick Airport (ICAO-Code), schottischer Flughafen

Abkürzung